Montmorency Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Montmorency Township du comté de Whiteside dans l'Illinois.
  du comté de Montmorency dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships